Вячесла́в Вячеславович Иса́ков (род. 18 декабря 1994, Альметьевск, Татарстан), более известный как Slame (Слейм), — российский рэпер, артист лейбла Black Star.

Биография 
Родился 18 декабря 1994 в городе Альметьевске (Татарстан).

По рассказам самого Вячеслава, увлёкся рэпом и решил тоже в будущем стать рэпером он в 13 лет, когда в первый раз услышал 50 Cent’а, Эминема, Смоки Мо и «25/17». Уже через год начал писать тексты и исполнять свои песни друзьям.

Окончив школу, в 2012 году поступил в Казанский государственный архитектурно-строительный университет. Продав в Альметьевске квартиру, мама переехала в Казань вместе с сыном. Поскольку нужно было ей помогать, одновременно с учёбой работал телемаркетологом. Университетскую специализацию проходил на кафедре технологии строительных материалов, изделий и конструкций..

Когда в 2016 году окончил университет, начал посвящать всё время музыке.

Впервые выложил собственную песню в социальной сети ещё в 2012 году. В том же году представил свой первый мини-альбом из пяти песен, озаглавленный «Больше огня». Второй мини-альбом — «Hello» — вышел через два года. Как Вячеслав сам рассказывает, свои первые диски он просто с друзьями бесплатно раздавал на улице.

За годы сменил несколько псевдонимов — сначала был Рэмом, потом Краймом. В итоге стал называть себя Slava Slame, причём уже не помнит, какой смысл в этот псевдоним изначально вкладывал:

В моем случае, может, смысл и был, когда я придумывал себе имя, но сейчас я не могу вспомнить. Похоже, оно просто появилось внезапно.

С 2015 года постоянно принимал участие в различных музыкальных (хип-хоп-) конкурсах и рэп-баттлах (таких как KFC Battle и Beats and Vibes).

С 2017 года стал выкладывать свои работы на собственном YouTube-канале.

В том же 2017 году услышал о вокальном шоу талантов «Песни» и хотел принять участие, но было поздно — на отборочный тур уже не успел. Решил для себя, что если конкурс ещё будет проводиться в будущем, то уже не пропустит.

В 2018 году выпустил сборник своих лучших треков, озаглавленный «Избранное».

Осенью 2018 года принял участие в кастинге во второй сезон «Песен». Сезон стартовал на телеканале «ТНТ» 16 февраля следующего года. Попал в команду Тимати. В итоге вышел в финал и в финале победил, получив главный приз в виде контракта с лейблом Black Star Inc. и шести миллионов рублей.

Дискография

Альбомы

Синглы и избранные песни

Видеография

Примечания 

Рэперы России
Исполнители Black Star Inc.